Европско првенство у одбојци за жене 2013. је било 28. по реду Европско првенство које се од 6. до 14. септембра одржавало у Немачкој и Швајцарској. Титулу је бранила репрезентација Србије која је освојила Европско првенство 2011. Нови шампион постала је репрезентација Русије.

Градови домаћини

Квалификације 
 Домаћини:
 
 
 Директно се квалификовали на основу пласмана на Европском првенству 2011:
 
 
 
 
 
 Екипе које су пласман на првенство избориле кроз квалификације:

Први круг

Група А - Хале

Група Б - Цирих

Група Ц - Дрезден

Група Д - Шверин

Завршница

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч:  Татјана Кошелева
 Најбољи поентер:  Лизе ван Хеке
 Најбољи нападач:  Јована Бракочевић
 Најбољи блокер:  Кристијане Фирст
 Најбољи сервер:  Маргарета Кожух
 Најбољи техничар:  Јекатерина Панкова
 Најбољи примач:  Сузана Ћебић
 Најбољи либеро:  Валери Куртоа
 Награда за фер-плеј:  Герт ван де Брук

Састави победничкх екипа

Спољашње везе 

 Званични сајт првенства

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Немачкој
Одбојка у Швајцарској
Одбојка у 2013.